Ваље Гранде има више значења:

 Ваље Гранде (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваље Гранде (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље Гранде (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ваље Гранде (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ваље Гранде (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику